Cson Jonghjon (koreaiul: 전영현, nemzetközi nevén: Jeon Young-hyun; 1956. február 26. –) dél-koreai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Polgári foglalkozása tanár.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Nemzeti labdarúgó-szövetségének megfelelő bírói bizottságai minősítése alapján jutott magasabb osztályokba. A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 2001-ben vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Dél-koreai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1995-től tartotta nyilván asszisztensi keretében Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette az oldalvonal mellett a működő játékvezetőt. A nemzetközi partbíráskodást a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésekor 2001-ben befejezte.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Franciaországba a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. A tornán az önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk vagy a kijelölt nemzetközi játékvezetőhöz. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 2.

1998-as labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Női labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőkhöz vezető úton Svédországba a 2., az 1995-ös női labdarúgó-világbajnokságra, a FIFA JB partbíróként foglalkoztatta. Partbírói mérkőzéseinek száma a női világbajnokságon: 4.

1995-ös női labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok

1996. évi nyári olimpiai játékok
Amerikai Egyesült Államok rendezte a XXVI., a Férfi labdarúgótornát az 1996. évi nyári olimpiai játékokon, valamint az első Női labdarúgótornát az 1996. évi nyári olimpiai játékokon, ahol a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Férfi labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Női labdarúgótorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

Nemzetközi kupamérkőzések

Interkontinentális kupa

Források 

Dél-koreai labdarúgó-játékvezetők
1956-ban született személyek
Élő személyek